Le terme office, du latin officium peut renvoyer à :

Fonction 
 En latin : charge, emploi, au sens figuré : devoir. 
 De devoirs (De officiis), dernier ouvrage philosophique de Cicéron
 De service (messe et prières publiques) que l'Église doit à ses fidèles
 Office
 Office (domestique)

Lieu 
 Office (domestique)

Gouvernement

Algérie 
L'Office national des statistiques (ONS) est le service officiel des statistiques en Algérie.

Allemagne 
L’office des Affaires étrangères est le ministère du Gouvernement fédéral allemand chargé des relations diplomatiques et de la construction européenne.

Canada 
L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) administre les divers volets du régime de la propriété intellectuelle du Canada 
L'Office national du film du Canada, responsable du développement du cinéma canadien.

Ontario 
L'Office des affaires francophones de la province canadienne de l'Ontario était responsable de fournir des services de gouvernement aux citoyens et communautés franco-ontariens avant la création du ministère des Affaires francophones.

Québec 
 L'Office québécois de la langue française est le service du gouvernement québécois pour veiller à l'application de la Charte de la langue française.
 L'Office de la protection du consommateur est une agence qui vérifie la qualité des produits sur le marché québécois.
 L'Office des professions du Québec veille à ce que les professions s’exercent et se développent en offrant au public une garantie de compétence et d’intégrité.
 L'Office des personnes handicapées du Québec est un organisme public relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Europe
L'Office européen des brevets est une organisation qui accorde des brevets au niveau européen.
L 'Office des publications officielles des Communautés européennes (Office des publications) est la maison d’édition des Institutions de l’Union européenne (UE) et fait partie de la Direction Générale de l’Union Européenne.

France
Office, dignité personnelle consentie par un souverain ou un seigneur.
L'office de tourisme est un organisme dont la mission institutive est la promotion du tourisme sur le territoire de la collectivité qui les institue.
L’Office national des forêts (ONF) est un établissement public français chargé de la gestion des forêts publiques.
L'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) est un établissement public industriel et commercial français 
L'Office des Migrations Internationales (OMI) est un établissement public français à caractère administratif relevant du ministre chargé du travail. 
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures ('ONIGC) est un office agricole créé par la loi d'orientation agricole du . 
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est un établissement public français chargé de la préservation des milieux aquatiques et de la police de l'eau et de la pêche en eau douce. 
L'office des transports de la Corse (OTC) est un établissement public industriel et commercial français dont la mission principale est la gestion des subventions accordées par l'État au titre de la continuité territoriale.
L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (aussi connu sous le nom de Viniflhor) est un office agricole français, créé par décret du .
L'Office des postes et télécommunications de Polynésie française ou OPT est une entreprise polynésienne de transport du courrier, de télécommunication et de services financiers.
L'Office français de la biodiversité est un établissement public de l’État, créé par la loi 2019-773 du , qui contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique.

Mali
L'Office national des postes (ONP) est un établissement public malien créé en 1989.

Maroc
L’Office national des chemins de fer (ONCF) est un établissement public marocain qui est chargé d’exploiter le réseau ferroviaire du pays.

ONU 
L'Office des Nations unies contre la drogue et le crime ou UNODC (d'anglais United Nations Office on Drugs and Crime) est un organe du Secrétariat des Nations unies basé à l'Office des Nations unies à Vienne en Autriche.
L'Office des Nations unies à Nairobi est l’une des quatre villes sièges de l'ONU. 
L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient est un programme de l'Organisation des Nations unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens dans la Bande de Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en Syrie.

République démocratique du Congo
L’Office national des routes (ONR) est une entreprise publique de la République démocratique du Congo,
L'Office national des Transports (ou ONATRA) est une entreprise publique de la République démocratique du Congo

Tunisie
L'Office de l'aviation civile et des aéroports (OACA) est une société tunisienne de droit public à caractère industriel et commercial.

Religion catholique 
L'Office divin (rite) se compose de prières et de lectures prévues pour une célébration particulière.
Le petit office de la Sainte Vierge est une forme abrégée de la liturgie des heures.
L'office des lectures est une prière de la liturgie des heures.
L'office des Ténèbres fait partie de l'offices des lectures dans la liturgie de Pâques.
Office de l'aurore désigne les laudes. 
Office de nuit est un nom donné aux vigiles.
L'office du midi est le sexte.
Les vêpres sont l'office du soir.
L'office du Sacré-Cœur est un ouvrage de dévotion composé par saint Jean Eudes.
L'office du Saint-Sacrement a été composé par Thomas d'Aquin.

Informatique 
Le terme , signifiant bureau en anglais, est souvent une composante des noms de suites bureautiques :
 Gnome Office
 KOffice
 Microsoft Office
 StarOffice et ses dérivés
 Apache OpenOffice
 LibreOffice
 OpenOffice.org
 NeoOffice

Autres 
 Office généalogique et héraldique de Belgique ;
 office, un mode d'approvisionnement des librairies ;
  ;
 The Office, une série télévisée britannique ;
 The Office, une série télévisée américaine ;
 Officium, un album de jazz ;
 Office, comédie dramatique musicale hongkongaise de 2015 ;
 Office (), thriller sud-coréen de Hong Won-chan (2015).